Ciuta ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciuta (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Ciuta (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Ciuta (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș